Fly (песня): «Fly» — сингл группы Nickelback из дебютного альбома Curb.
 «» — сингл Хилари Дафф из альбома Hilary Duff.
 «Fly» — сингл Ники Минаж при участии Рианны из дебютного альбома Ники Pink Friday.
 «The Fly» — сингл U2 из альбома Achtung Baby.